Le tableau suivant établit l'historique des sélections de la draft des Timberwolves du Minnesota, au sein de la National Basketball Association (NBA) depuis 1989. Ils ont également réalisé une draft d'expansion en 1989, où ils ont sélectionné des joueurs pour réaliser leurs débuts dans la ligue.

Références 

Timberwolves du Minnesota
Draft de la NBA
Joueur drafté par les Timberwolves du Minnesota